Chiesa di San Mattia (St. Matthias) di Berlino
 Chiesa di San Mattia di Bologna
 Chiesa di San Mattia alle Grazie di Brescia
 Chiesa di Mattia di Budapest
 Chiesa di San Mattia a Moio de' Calvi
 Chiesa di San Mattia Apostolo di Palermo
 Chiesa di San Mattia di Roma